Shaun Tomson (Durban, 21 de agosto de 1955) é um surfista sul-africano, durante dez anos foi o único não australiano a ganhar o título de campeão mundial, até Tom Curren quebrar a hegemonia aussie.

Surfistas da África do Sul